Kressenborn bezeichnet in Deutschland:

 Kressenborn (Bornaibach), Karstquelle des Bornaibachs nahe Berkatal-Frankershausen, Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen
 Kressenborn (Lubach), Zufluss des Lubachs (Laubach) in Habichtswald-Dörnberg, Landkreis Kassel, Nordhessen

siehe auch
 Kressenbach